Султан Асламбекович Сосналиев (23 апреля 1942, Нальчик — 22 ноября 2008, Москва) — государственный и военный деятель Абхазии. Герой Абхазии (1994). Полковник ВС СССР, генерал-лейтенант ВС Абхазии. По национальности черкес (кабардинец).

Биография 

В 1961—1964 годах курсант Сызранского авиационного училища лётчиков Присвоена квалификация "Правый

лётчик вертолёта Ми-4"

25 лет  прослужил  в  авиации  Войск  ПВО  СССР.  под  фамилией  Сусналиев С.А.

С  августа  1964 года          Послужной  список  службы  в  524-м  истребительном  авиационном  полку: 

                                 лётчик-оператор, командир  экипажа, командир  звена, зам.командира  3-й  АЭ,

                                 командир 3-й  АЭ, зам.командира  полка, командир  полка.

.
Окончил Военную академию противовоздушной обороны им. Г. К. Жукова (1978).

В 1989 году — вышел в отставку в звании полковника.

С 1990 года — заместитель генерального директора ОАО «Каббалкгражданстрой».

До 1992 года — начальник военного отдела Конфедерации горских народов Кавказа.

В 1992 году прибыл в Абхазию.

С 16 августа 1992 года — начальник штаба абхазского народного ополчения.

С 18 августа 1992 года — начальник штаба Государственного Комитета обороны Абхазии.

С 11 октября 1992 года — начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Абхазии — Первый заместитель Министра обороны Абхазии.

С 25 апреля 1993 года — Министр обороны Абхазии.

С 21 мая 1993 года — генерал-майор. Звание присвоено «За выдающиеся заслуги в формировании и становлении Вооруженных Сил, организацию обороны Республики Абхазия от вооруженной агрессии».

С 30 декабря 1993 года — генерал-лейтенант. Звание присвоено «За успешное проведение военной операции по освобождению г. Сухум — столицы республики и оккупированной территории Абхазии».

1 июля 1996 года уволился из Вооружённых Сил Республики Абхазия.

С 29 августа 1996 года — зачислен в резерв Главнокомандующего Вооружённых Сил Республики Абхазия.

В августе 1996 года покинул пост министра, вернулся в Нальчик и стал генеральным директором АО «Каббалкгражданпроект». Избирался вице-президентом Международной черкесской ассоциации.

С 25 февраля 2005 года министр обороны и вице-премьер Абхазии.
В начале мая 2007 года подал в отставку.

Умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 ноября 2008 года.
Похоронен в городе Баксане.

Супруга Любовь.

Награды 
 Герой Абхазии (27 сентября 1994 года) «За выдающийся вклад в создании Вооруженных Сил Республики Абхазия и последующий разгром превосходящих сил противника».
 Орден Красного Знамени
 Орден «Честь и слава» («Ахьдз-Апша») I степени (14 октября 2003 года)
 Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (посмертно, 2012)
 Заслуженный военный лётчик СССР (16 августа 1985)

Ссылки 

 

Генералы Республики Абхазия
Министры обороны Республики Абхазия
Выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков
Участники Грузино-абхазских войн
Выпускники Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова